Jordi Torres Fernández (Rubí, 1987. augusztus 27. –) spanyol motorversenyző, kétszeres MotoE-világkupa győztes.

Pályafutása 
Kétszeres spanyol Moto2 bajnokként kapott 2006-ban lehetőséget a Supersport-világbajnokságon a Speed Moto csapatától. 2013-ban a Moto2-es géposztályban megnyerte a német nagydíjat. 2015-ben a Superbike-világbajnokságon a Katarban rendezett szezonzárót megnyerte az Apriliával. 2018-ban Esteve Rabat sérülését követően őt kérte fel a Reale Avintia Racing csapata helyettesnek a MotoGP csapatába. 2020-ban és 2021-ben megnyerte a MotoE világkupát.

Eredményei

Teljes Supersport-eredménylistája

Teljes MotoGP-eredménylistája

Teljes Superbike-világbajnokság eredménylistája

Jegyzetek

További információk
Profilja a MotoGP hivatalos weboldalán

Spanyol motorversenyzők
1987-ben született személyek
Superbike-versenyzők
A MotoGP versenyzői
Élő személyek